Con el nombre Gandalf nos podemos referir a varias cosas diferentes:
 a Gandalf, un enano de la mitología nórdica que aparece en el poema Völuspá de la Edda poética;
 a Gandalf, uno de los personajes protagonistas de la novela El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien;
 a Gandalf Alfgeirsson, un monarca vikingo del reino de Alvheim;
 a Gandalf Airlines, una aerolínea regional con base en el Aeropuerto Internacional de Orio al Serio cerca de Bérgamo (Italia); o
 a Gandalf, una banda finlandesa de death metal melódico.